Па́вел Петро́в:
 Петров, Павел (Paul Petroff, урожд. Пауль Петерсон) — танцовщик, солист «Русского балета Монте-Карло».
 Петров, Павел Александрович (род. 1956) — советский и российский тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер России.
 Петров, Павел Гаврилович (1906—1944) — Герой Советского Союза.
 Петров, Павел Максимович (1902—1968) — советский военачальник, полковник авиации.
 
 Петров, Павел Николаевич (1881—1938) — русский артист балета, балетмейстер и педагог.
 
 Петров, Павел Петрович (1882—1967) — генерал-майор, деятель белогвардейского движения.
 Петров, Павел Семёнович (1853—1915) — земский врач, член IV Государственной думы от Симбирской губернии.
 Петров, Павел Яковлевич (1814—1875) — филолог, востоковед, поэт, переводчик, профессор Московского университета.